

Miejsca 
 Bénouville (Sekwana Nadmorska) – francuskie miasto w regionie Górna Normandia
 Bénouville (Calvados) – francuskie miasto w regionie Dolna Normandia
 Saint-Pierre-Bénouville –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia

Osoby 
 Jean-Achille Benouville – francuski malarz
 François-Léon Bénouville – francuski malarz